Дмитрий Ткач:
 Ткач, Дмитрий Васильевич (1912—1993) — советский писатель, журналист и редактор.
 Ткач, Дмитрий Григорьевич (1907—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.